Rut steht für:

 Buch Rut, ein Buch der christlichen Bibel und des jüdischen Tanach
 eine Form des weiblichen Vornamens Ruth, siehe Ruth (Name)
 eine Motorradmarke, siehe Nürnberger Motorradindustrie
 Rut (Einheit), ein Schweizer Volumenmaß

Personen:

 Josef Rut (1926–2007), tschechischer Komponist, Geiger und Musikwissenschaftler
 Tadeusz Rut (1931–2002), polnischer Leichtathlet

Orte:

 Rut (Slowenien), ein Dorf in Slowenien

RUT steht für:
 Rutland, englische Grafschaft, Chapman-Code
 Rutland Railway, eine Eisenbahngesellschaft in Vermont, Massachusetts, New York (USA) 
 Rutland Southern Vermont Regional Airport, nach dem IATA-Code

rut steht für:

 rut, rho utilization site, die Bindestelle eines Rho-Faktors

Siehe auch:

 Ruth
 Rutt
 Root
 Routt
 Rud

Abkürzung